Wojtek Zarzycki (Wrocław, 1982. június 21. –) lengyel-kanadai labdarúgó.

Fordítás 
 

Kanadai labdarúgók
Lengyel labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Ferencváros labdarúgói
Wrocławiak
1982-ben született személyek
Élő személyek